Beatriz Mendes de Gois e Vasconcelos  (cerca de 1530, Lisboa - 19 de dezembro de 1620, Olinda), na grafia da época, Brites Mendes,  foi uma senhora de engenho portuguesa que viveu em Pernambuco durante o período colonial.

Biografia

Beatriz foi uma das primeiras mulheres portuguesas a migrar para as terras que viriam a ser conhecidas como Brasil. Chegou ainda criança, na nau do donatário Duarte Coelho, em 9 de março de 1535. Órfã, veio por determinação real acolhida por sua madrinha Brites de Albuquerque, de quem herdou o nome, e que a casou com o holandês Arnau de Holanda. Teria sido filha de Bartolomeu Rodrigues de Sá (ou Falcão), camareiro do infante Dom Luís com uma dama da corte, Joana de Goés Vasconcelos. Entretanto, considerando as regalias e cuidados que a corte portuguesa teve para com a órfã Beatriz, diversos historiadores e genealogistas, a exemplo de Evaldo Cabral de Mello, consideram que poderia ter sido ela filha natural de algum fidalgo da corte, talvez do próprio Dom Luís, solteirão impenitente, cujo camareiro se tenha prestado à ficção, então comum, de passar por pai da bastarda.

Assim como sua paternidade, seu ano de nascimento correto é um mistério. É constantemente apontada em árvores genealógicas como tendo nascido em 1522 ou 1525, o que é improvável, visto que o relato histórico aponta que teria chegado ainda bastante criança com Duarte Coelho em 1535. Além disso, quando o inquisidor Heitor Furtado de Mendonça aportou em Pernambuco e a entrevistou, Beatriz declarou ter sessenta e cinco anos em 1598, o que significa que teria nascido em 1533; em 1601, entretanto, em nova entrevista ao Santo Ofício, declarou ter setenta anos, o que a faria nascida em 1530 ou 1531. Segundo o historiador Evaldo Cabral de Mello, a confusão de Beatriz é bastante compreensível, visto que, naquela época, até mesmo indivíduos de boa posição social não sabiam com exatidão a própria idade. 

Atualmente muito se é afirmado que Brites era judia, levado como fato, porém estranhamente, em nenhuma visita da inquisição antes de 1699, era citado qualquer prática judaica da mesma, nem mesmo antes disto, havia qualquer boato disto. Somente na habilitação de seu trineto João Gomes de Melo, é que era voz corrente de que a mesma era desta origem, baseado em uma mera testemunha do local. A afirmação de que a mãe de Brites haveria sido queimada pela inquisição também não é corroborada, por nenhum documento histórico além deste, não existe nenhum documento no Santo Ofício, que cite a mãe da mesma, Joana de Góes. Em todas as outras habilitações, é citado que Brites era de origem cristã velha, como na  Transcrição parcial do processo de leitura do bacharel João Velho Barreto, feito aos 9/06/1639, neto de Brites e Arnau por meio de sua filha Inês de Góis. 

 Com isto reacende a possibilidade entre os Historiadores de na verdade, Brites nunca ter sido cristã nova. De qualquer forma, apesar de Brites ser bisneta de dois judeus, isto não a faz judia, por nem mesmo descender na linha matrilinear e nem mesmo haver prova concreta de ser praticante.

Beatriz e seu marido Arnau formaram um poderoso clã cujo poder e prestígio econômico/político perduraram intactos no Brasil até o Século XIX. A estratégia de casae seus descendentes envolveu uniões com algumas das mais prestigiadas famílias da época, tais quais os portugueses da poderosa família Albuquerque, assim como os Barros Pimentel, os italianos da linhagem Cavalcanti e os alemães Lins.

Diversas famílias brasileiras tem descendência direta de Beatriz e seu marido, principalmente no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte etc.

Onde As famílias Albuquerque, Araújo, Cavalcante, Corrêa, Dantas, Família Gois, Medeiros, Pereira e outros se multiplicaram com o passar do tempo. Inclusive os Holanda.

Morre em 19 de dezembro de 1620, com idade próxima aos noventa anos.

Descendentes

Beatriz teve com seu marido Arnau diversos filhos, firmando-se assim como ancestrais de diversas famílias ilustres da Região Nordeste do Brasil. São seus filhos:

 Agostinho de Holanda, que se casou com Maria de Paiva, neta da judia portuguesa Branca Dias;
 Adriana de Holanda, que se casou com Christoph Linz von Dorndorf, primogênito de Sebald Linz von Dorndorf;
 Anna de Holanda;
 Inês de Góes e Vasconcelos;
 Isabel de Holanda, casada com Antônio Cavalcanti de Albuquerque, descendente de Jerônimo de Albuquerque e de Filippo Cavalcanti;
 Maria de Holanda, casada com o colonizador português Antônio de Barros Pimentel;
 Antônio de Holanda de Vasconcellos, em 1550,na cidade de Olinda em Pernambuco,Profissão Senhor do Engenho Novo de Goiana, casou-se com Felipa Cavalcante de Albuquerque, filha de Felipe Cavalcante e Catarina de Albuquerque. Felipa e Antônio tiveram como filhos:
Arnau Vasconcelos de Albuquerque ou Arnau de Holanda Vasconcelos;
Lourenço Cavalcante de Albuquerque; 
Antônio Vasconcelos Cavalcante;
João de Holanda.

Fonte: LIMA, Cândido Pinheiro Koren de. Albuquerque: a herança de Jerônimo, o Torto, 2. ed. Recife: Fundação Gilberto Freyre, p. 155. p. 380.

Irmão de Agostinho de Hollanda de Vasconcellos. Segundo filho do casal Arnau e Brites
http://www.araujo.eti.br/familia.asp?numPessoa=40736&dir=genxdir/

Referências

História de Pernambuco
Colonização do Brasil